Betegnelsen stratum bruges i flere sammenhænge.

 stratum (geologi) – et geologisk lag.
stratum (social) – en inddeling af diskrete enheder (lag) i samfundet, fx socialklasse eller kommuner.
 Stratum 1 server – en tidsserver i Network Time Protocol, der har direkte adgang til en tidsstandard. Servere med stratum 2 – 15 får tid fra servere med lavere stratum.
 Stratum – I telekommunikation bruges stratumbegrebet til at beskrive krav til de frekvensstandarder, der bruges til synkronisering af signaler. Der bruges stratum-niveauer fra 1 til 5, hvor 1 er bedst. Udstyr, der ikke er stratum-1 vil være synkroniseret til udstyr med lavere stratum, og den lokale frekvensstandard vil kun blive brugt ved fejl.
 Stratum – forstad i Eindhoven, Holland.